Hrvatska:
Presika (Labin)
Presika (Vrbovsko)

Slovenija:
Presika (Ljutomer, Slovenija)
spomenica Presika